Trzymamy Straż Nad Odrą − zlot młodzieży w Szczecinie w 1946 roku
 Trzymamy Straż Nad Odrą − niezrealizowany pomnik w Szczecinie